Savinac est un toponyme qui peut désigner :
Savinac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bojnik, district de Jablanica ;
Savinac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Boljevac, district de Zaječar ; 
Savinac, un quartier de la municipalité de Vračar à Belgrade.